

Жінки 
 Болдіна Катерина Геннадіївна (*1969) — радянська та російська спортсменка-п'ятиборка.

Чоловіки 
 Анкуан Болдін (* 1986) — американський футболіст.
 Болдін Валерій Іванович (1936—2006) — радянський партійний діяч.
 Болдін Іван Васильович (1892—1965) — радянський воєначальник, у роки німецько-радянської війни командувач 50-ї армії. Генерал-полковник (1944). Член ЦК КП(б)У в 1940—1949 роках.
 Болдін Ігор Петрович (* 1964) — радянський і російський хокеїст, нападник. Олімпійський чемпіон. Заслужений майстер спорту.

Див. також 
 Болдіно